Bikaner, estat de la Rajputana.
 Bikaner (ciutat), capital del districte de Bikaner i antiga capital de l'estat de Bikaner.
 Districte de Bikaner, divisió administrativa del Rajasthan amb capital a Bikaner (ciutat)